Baltazar es un nombre propio de hombre, variante de Baltasar.

Personas 
Las siguientes personas se llaman Baltazar
 Oswaldo da Silva «Baltazar» (1926-1997), futbolista brasileño 
 Baltazar Maria de Morais Júnior (n. 1959), deportivamente conocido como Baltazar, futbolista brasileño retirado
 Baltazar Astorga (n. 1982), futbolista chileno
 Baltazar Báthory (1560–1594), noble húngaro del Siglo XVI, uno de los líderes opositores a los Habsburgo
 Baltazar Castro (1919-1989), político y escritor chileno
 Baltazar de Cordes, marino, explorador y corsario neerlandés del siglo XVII
 Baltazar García Ros, gobernador de la Provincia del Paraguay de 1706 a 1707 y Gobernador del Río de la Plata de 1715 a 1717
 Baltazar Porras (n. 1944), sacerdote católico venezolana y arzobispo de la Arquidiócesis de Mérida
 Baltazar R. Leyva Mancilla (1896-1991), militar y político mexicano
 Baltazar Sánchez (n. 1952), ingeniero comercial y hombre de empresa chileno
 Baltazar Gaspar (n. 1982), Licenciado en Derecho, Docente Conalep, UMM, Prepa en Línea.

Lugares 
 Estación Baltazar Fidelis, estación del sistema de trenes metropolitanos de São Paulo
 San Baltazar Chichicapam, municipio de la parte central del estado de Oaxaca (México)
 San Baltazar Loxicha, localidad del estado de Oaxaca (México)